Breno est un prénom portugais. Il peut désigner :

Personnalités
 Breno, Breno Vinicius Rodrigues Borges, est un footballeur brésilien né en 1989.

Localités
 Breno est une ancienne commune de Suisse du canton du Tessin fusionnée dans la commune d'Alto Malcantone.
 Breno est une commune italienne de la province de Brescia.

Homonymie de localités